Star Dojran kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Star Dojran (kommunhuvudort i Makedonien), Opština Dojran, 
 Opština Dojran, kommun,